Hackney (taxi), de Londense taxi
 Hackney (borough), een district in Londen
 Hackney (paard), een paardenras oorspronkelijk uit Engeland